9-й чемпионат малых стран Европы по волейболу среди женщин прошёл с 11 по 13 мая 2007 года в Глазго (Шотландия) с участием 5 национальных сборных команд (финальный турнир). Чемпионский титул впервые в своей истории выиграла сборная Исландии.

Квалификация 
Квалификационный турнир прошёл с 19 мая по 4 июня 2006 года в Исландии и Гибралтаре. Участники — Гибралтар, Исландия, Кипр, Лихтенштейн, Люксембург, Фарерские острова, Шотландия.

Группа А 
19—21 мая 2006. Коупавогюр (Исландия).

 19 мая: Кипр — Фарерские острова 3:1 (25:14, 25:18, 19:25, 25:11); Исландия — Шотландия 3:0 (25:19, 25:18, 25:16).
 20 мая: Кипр — Шотландия 3:0 (25:17, 25:19, 25:17); Исландия — Фарерские острова 3:1 (25:11, 24:26, 25:10, 25:20).
 21 мая: Шотландия — Фарерские острова 3:0 (26:24, 26:24, 25:20); Исландия — Кипр 3:2 (22:25, 20:25, 25:13, 25:13, 15:8).

Группа В 
2—4 июня 2006. Гибралтар.

 2 июня: Лихтенштейн — Гибралтар 3:0 (25:8, 25:7, 25:9).
 3 июня: Лихтенштейн — Люксембург 3:1 (11:25, 25:19, 25:13, 25:16).
 4 июня: Люксембург — Гибралтар 3:0 (25:10, 25:11, 25:9).

По итогам квалификации путёвки в финальный турнир получили три команды из группы «А» ( Исландия,  Кипр,  Шотландия) и две из группы «В» ( Люксембург,  Лихтенштейн).

Финальный этап 
11—13 мая 2007. Глазго (Шотландия).

 11 мая: Исландия — Лихтенштейн 3:1 (25:17, 19:25, 30:28, 25:11); Люксембург — Кипр 3:2 (25:20, 25:20, 14:25, 22:25, 15:13); Лихтенштейн — Шотландия 3:0 (25:13, 25:13, 25:23).
 12 мая: Люксембург — Шотландия 3:2 (25:17, 21:25, 24:26, 25:19, 15:8); Исландия — Кипр 3:1 (26:24, 25:21, 25:27, 25:23); Люксембург — Лихтенштейн 3:0 (25:18, 25:13, 25:19); Кипр — Шотландия 3:1 (25:22, 25:17, 22:25, 25:16).
 13 мая: Исландия — Люксембург 3:0 (25:18, 25:16, 25:14); Кипр — Лихтенштейн 3:1 (24:26, 25:22, 25:20, 25:18); Шотландия — Исландия 3:2 (20:25, 27:25, 18:25, 25:23, 15:12).

Итоги

Положение команд

Призёры 
  Исландия : Милена Апостолова, Велина Апостолова, Ингибьёрк Гуннарсдоттир, Бирна-Сигрун Халлсдоттир, Лилия Йонсдоттир, Торбьёрг Йонсдоттир, Анна Павлюк, Лауфей-Бьёрк Сигмундсдоттир, Фрида Сигурдардоттир, Эльза-Сэни Валгейрсдоттир, Йона-Гудлауг Вигфусдоттир. Главный тренер - Марек Бернат. 

  Люксембург: Линн Элуарди, Мартине Эмерингер, Изабель Фриш, Самира Фриш, Анне Гретхен, Патриция Хёйнен, Карола Киффер, Деница Кривова, Анн-Мари Лебон, Патриция Носен, Даниэль Ош. Главный тренер — Андрей Горбачёв. 

  Кипр: Панайота Аристиду, Андреа Хараламбус, Элизабет Крэни, Стелла Иоанну, Панайота Кута, Элени Майкл, Ивана Миланович, Оксана Павлу, Татьяна Тимохова-Сиску, София Цангариду, Каллиопи Василиу, Хризо Вуваку. Главный тренер — Николаос Иоанну.

Индивидуальные призы 
 MVP:  Фрида Сигурдардоттир
 Лучшая нападающая:  Йона-Гудлауг Вигфусдоттир
 Лучшая блокирующая:  Деница Кривова
 Лучшая на подаче:  Патриция Хёйнен
 Лучшая связующая:  Татьяна Тимохова-Сиску
 Лучшая либеро:  Самира Фриш
 Самая результативная:  Ивана Миланович

Ссылки и источники 
 Архив волейбольных результатов на сайте ЕКВ
 Пресс-релиз ЕКВ

Чемпионаты малых стран Европы по волейболу
2006 год в волейболе
2007 год в волейболе